Nicolas Mahut era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Roberto Bautista Agut che ha poi sconfitto in finale Benjamin Becker per 2-6, 7-62, 6-4.

Teste di serie

  David Ferrer (ritirato)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (campione)
  Marcel Granollers (primo turno)

  Dmitrij Tursunov (secondo turno, ritirato) 
  Vasek Pospisil (quarti di finale) 
  Nicolas Mahut (quarti di finale) 
  Jürgen Melzer (semifinale)

Qualificati 

  João Sousa (semifinale)
  Mate Pavić (secondo turno)

  Adrian Mannarino (primo turno) 
  Lukáš Lacko (secondo turno)

Lucky loser 
  Paolo Lorenzi (primo turno)

Wildcard 

  Kimmer Coppejans (primo turno)
  Thiemo de Bakker (quarti di finale)

  Jesse Huta Galung (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2014
ATP World Tour 2014